Oposició tadjiq unida, organització de l'oposició del Tadjikistan durant la seva guerra civil
 Unitat Operativa d'Entrenament (del seu nom en anglès Operational Training Unit), unitat d'entrenament dels nous pilots de la Royal Air Force durant la Segona Guerra Mundial